Belgio
 Hasselt – comune del Limburgo

 Germania
 Hasselt – frazione del comune di Bedburg-Hau (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hasselt – frazione del comune di Hesel (Bassa Sassonia)

 Paesi Bassi
 Hasselt – località ed ex-comune dell'Overijssel
 Hasselt – wijk del comune di Tilburg (Brabante Settentrionale)
 Hasselt – villaggio di Velden, nel comune di Venlo (Limburgo)